Salazar Gómez ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Aníbal Salazar Gómez (* 1942), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von La Dorada-Guaduas
 Rubén Salazar Gómez (* 1942), kolumbianischer Geistlicher, Kardinal, emeritierter Erzbischof von Bogotá